Ламбеозавр () — род птицетазовых динозавров из трибы Lambeosaurini подсемейства ламбеозаврин (Lambeosaurinae). Является типовым родом подсемейства ламбеозаврин. Описан  в 1923 году из верхнего мела (кампан) Альберты, Канада. Отличается необычной формой черепа — носовые кости образуют большой полый внутри гребень, соединённый с ноздрями. Полость внутри гребня имеет сложную форму. В дополнение к гребню, типовой вид ламбеозавра обладал также направленным назад затылочным шипом. Морда относительно короткая, «клюв» узкий. Очень высокие остистые отростки позвонков, особенно на хвосте. Обычно считался двуногим, но последние исследования показали, что ламбеозавр (как и большинство крупных гадрозавров) передвигался на всех четырёх конечностях. Передние лапы имели три основных опорных пальца с «подушечками», наружный палец не доставал до земли. Задние ноги трёхпалые. Исходно все ламбеозавры считались водными животными, но в реальности они обитали на равнинах и питались какой-то довольно жёсткой растительностью.

Известны отпечатки шкуры типового вида ламбеозавра — она покрыта однородными полигональными бляшками, как и у прочих гадрозавров.

Остатки молодых особей ламбеозавра описывали под названием Procheneosaurus (выделяли несколько видов), их отличает низкий гребень на черепе. Сейчас доказана их принадлежность к роду ламбеозавра. Гребень увеличивался с возрастом, был особенно развит у самцов и почти наверняка служил половым признаком. Помимо этого, гребень позволял издавать громкие звуки, мог служить «рассекателем» при передвижении среди растительности и нести другие функции.

Систематика 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2021 года в род включают 3 вымерших вида:

  
  
 

Также в род включают один таксон в статусе nomen nudum: .

В синонимику рода входят следующие таксоны:

Филогения 
Кладограмма согласно Vila et. al., 2019:

Примечания 

Ламбеозаврины
Динозавры Северной Америки